Ю́рий Дми́триевич Соколо́в (, станица Лабинская, Кубанская область — 2 февраля 1971, Киев) — советский механик и , профессор. Член-корреспондент АН УССР (с 1939). Один из основателей КИСИ.

Биография 
По окончании Киевского университета (1921) работал в АН УССР. С 1934 заведовал отделом механики, потом отделом дифференциальных уравнений; одновременно — профессор нескольких вузов Киева.

Старший научный сотрудник Института физика и математики (1943—1944), член учёного совета, заведующий отдела механики Института математики (1944—1945); в оккупированном Киеве — директор Астрономической обсерватории университета. Во время отступления немецких оккупантов сотрудники обсерватории во главе с Юрием Дмитриевичем сохранили библиотеку и имущество обсерватории от вывоза в Германию, за что в 1968 Ю. Д. Соколов был награждён медалью «За оборону Киева».

Вместе с Василием Александровичем Осьмаком и другими украинскими советскими учёными из КПИ и других научных учреждений Киева принимал участие в организации КИСИ на базе КПИ. Первый заведующий кафедрой высшей математики КИСИ.

Научная деятельность 
Автор более 100 научных трудов (в том числе пяти монографий).

Основные работы посвящены вопросам небесной механики (теория «соударов» в классической и обобщённой задаче небесных тел), гидромеханики (теория фильтрации грунтовых вод) и теории дифференциальных и интегральных уравнений (ввёл новый, приблизительный метод «осреднения функциональных поправок»).

Праведник народов мира 
Вместе с женой Марией в 1984 году признан праведником народов мира за помощь своему ученику — математику Семёну Зуховицкому (1908—1994)), семья Соколовых давала пристанище в своём доме в Киеве с октября 1941 по ноябрь 1943.

Примечания

Литература 
 
  — С. 296.
  — С. 252.
 Соколов Юрій Дмитрович. Він зберіг та збагатив математичну школу КПІ
 До 110-річниці з дня народження професора Юрія Дмитровича Соколова 
 Баштова Л. С., Казанцева Л. В., Мужня людина та вчений зі світовим ім’ям (До 115-річчя з дня народження Ю. Д. Соколова) // Дослідження з історії техніки — № 14 — 2011
 Соколов Юрій Дмитрович / Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 160 років / відп. ред. В. М. Єфіменко. — Київ, 2005. — С. 86-94
 

Праведники народов мира на Украине
Выпускники Киевского университета